Buch peut signifier :
 Livre en allemand ;

Toponyme

Communes
 Buch am Wald, Ansbach
 Buch am Buchrain, Erding
 Buch am Erlbach, Landshut
 Buch (Souabe), Neu-Ulm
 Buch (Rhin-Hunsrück), Rhein-Hunsrück-Kreis
 Buch (Rhin-Lahn), arrondissement de Rhin-Lahn

Quartier
 Buch, un quartier de Berlin.

Buch, une commune du district de Bregenz, en Vorarlberg ;
 Buch in Tirol (autrefois Buch bei Jenbach), une commune du district de Schwaz, en Tyrol.

le pays de Buch, un des nombreux pays qui constituent les Landes de Gascogne, en Nouvelle-Aquitaine
 La Teste-de-Buch, commune française du département de la Gironde et chef-lieu du canton de La Teste-de-Buch

Buch, commune du canton de Schaffhouse
 Buch am Irchel, commune du canton de Zurich
 Uesslingen-Buch, commune du canton de Thurgovie

Lune
 Buch, un cratère lunaire

Patronyme 

 les captals de Buch, seigneurs qui régnaient jusqu'à la révolution sur le sud du pays de Buch
 Eva-Maria Buch, résistante allemande au nazisme
 Hermann Balthasar Buch (1896-1959), policier nazi
 Leopold von Buch, géologue allemand
 Mikael Buch, scénariste et réalisateur français
 Walter Buch, juge de la cour suprême du parti nazi

Büch est un patronyme, notamment porté par :
 Nel Büch, athlète néerlandaise

Voir aussi 
 

Patronyme allemand